Le tournoi El Gouna International 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash El Gouna International qui se déroule à El Gouna du 5 au 10 avril 2015. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Le champion du monde Ramy Ashour gagne son troisième titre en battant Mohamed El Shorbagy en finale dans une revanche de la finale des championnats du monde.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014-2015 de la PSA
 Tournament of Champions 2015

Liens externes 

Masculin 2015
PSA World Series 2015
Sport en Égypte en 2015
Sport en avril 2015